Okręty US Navy o nazwie USS  "Gallup":
 Pierwszy , ex-"Annie E. Gallup" był trałowcem, który wszedł do służby w 1917 i został zniszczony w 1918.
 Drugi  był fregatą patrolową będącą w służbie w latach 1944-1945 oraz 1950-1951.
 Trzeci  był kanonierką, będącą w służbie w latach 1966-1977.

Gallup